Baark ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Baark (* 1968), Übersetzerin
 Wolfgang Baark (* 1958), deutscher Szenenbildner